Der rote Korsar steht für:

 Der rote Korsar (Film), US-amerikanischer Piratenfilm (1952)
 Der rote Korsar (Comic), französische Comicserie